

Міллстоун — місто, штат Нью-Джерсі
 Міллстоун Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Міллстоун Тауншип — селище в окрузі Елк, штат Пенсільванія
 Міллстоун — переписна місцевість, штат Кентуккі